Dit is de wereldranglijst van september 1996 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 25 september 1996.

Mannen 09